Joseph Räber ist der Name folgender Personen:

* Joseph Räber (Verleger) (Josef Räber, 1860–1934), Schweizer Verleger 
 Joseph Räber (Politiker) (Josef Räber, 1872–1934), Schweizer Politiker (CVP)